Briskeby har flera betydelser:

Briskeby, Frogner – ett område (strøk) i den administrativa stadsdelen Frogner i centrala Oslo
Briskeby gressbane – en fotbollsarena i Hamar
Briskeby (musikgrupp) – en norsk popgrupp